«Сэр Патрик Спенс» (; Child 58, Roud 41) — шотландская народная баллада, пользующаяся в Шотландии и Англии большой популярностью. Известно не менее двадцати её записей собирателями фольклора, самые ранние из которые относятся к XVII веку. Фрэнсис Джеймс Чайлд в своём собрании приводит восемнадцать вариантов баллады. Впервые фрагмент баллады из 11 строф опубликован Томасом Пёрси в его «Памятниках старинной английской поэзии» в 1765 году. Варианты, содержащие по 29 строф, публиковали Вальтер Скотт,  и ,  записал 20 строф.

Сюжет 
В начале баллады часто упоминается шотландский Данфермлин, где пирует король. Ему нужен капитан корабля, и он узнаёт, что сэр Патрик Спенс — лучший моряк, которого только можно найти. Патрику Спенсу поручается опасное предприятие: вести корабль (как правило — в Норвегию) в середине зимы. Иногда цель плавания не раскрывается, но в большинстве вариантов нужно привезти туда или обратно дочь шотландского или норвежского короля. Иногда корабль терпит бедствие на пути туда, но чаще моряки доплывают до Норвегии, где вызывают недовольство норвежского двора своим продолжительным пребыванием. Сэр Патрик Спенс вынужден вести корабль домой в разыгрывающийся шторм. Практически все варианты упоминают «новую луну со старой на руках» видимую накануне () — это явление под названием пепельный свет Луны указывает на максимальную силу прилива в это время. Зимний шторм отправляет корабль и всех, на нём находящихся, на дно.

Культурное влияние 
 Сэмюэл Тейлор Кольридж начинает свою поэму 1798 года «» начинается цитированием строфы из баллады с упоминанием новой луны.
 Генри Уодсворт Лонгфелло заимствовал из баллады некоторые сюжетные элементы и даже целую строфу для своей поэмы «».
  в стихотворении The Old Seaport упоминает Спенса как героического моряка, который отражается в жителях .
 Роберт Льюис Стивенсон в своих заметках 1903 года Edinburgh: Picturesque Notes цитирует строфу «О леди, долго придётся вам /Сидеть с веерами в руках…» («O lang, lang may the ladies sit, Wi' their fans into their hand…»), сравнивая их с жёнами моряков из Лейта и рыбачками из Кокензи, ожидающими возвращения лодок.
 Произведение композитора  названо по этой балладе: «Sir Patrick Spens», Op. 23 (1917).

Русский перевод 
На русский язык балладу переводили О. Б. Румер и И. М. Ивановский.

Примечания 

Шотландские народные баллады
Баллады Чайлда
Вымышленные рыцари